Ду́рра, дурро, хлебное сорго, майло () — подвид однолетних растений рода сорго семейства .

Отличается плотным соцветием — метёлкой с короткими веточками, направленной вверх или немного изогнутой, как у джугары (белая дурра). Возделывается в Средней Азии, Афганистане, Аравии, Африке, Японии, странах Средиземноморья, США и др.

Имеет большое пищевое значение. Зерно дурры перерабатывают на крупу, муку, зелёные растения используют на корм, сухие стебли — на топливо.

Синонимы

Ссылки 

Злаки